Chryzogon — imię męskie pochodzenia greckiego, oznaczające "złote dziecko", złożone z członów chrysos — "złoty" i gónos— "latorośl". Patronem tego imienia jest św. Chryzogon, kapłan rzymski (III/IV wiek).

Chryzogon imieniny obchodzi 24 listopada.

Znane osoby noszące to imię: 
 Chryzogon Reisch, franciszkański historyk
 Lucjusz Korneliusz Chryzogonos, grecki wyzwoleniec, faworyt rzymskiego dyktatora Lucjusza Korneliusza Sulli (I wiek p.n.e.)

Męskie imiona greckie